Helios – w mitologii greckiej bóg i uosobienie Słońca
 Helios – sieć kin
 Helios – polski telewizor
 Helios – album Audiomachine

Zobacz też 

 Helios 1 – sonda kosmiczna wysłana w 1974 roku
 Helios 2 – sonda kosmiczna wysłana w 1976 roku
 Helios-44M-4 – obiektyw standardowy
 Helios Airways – nieistniejąca prywatna linia lotnicza na Cyprze
 Helios Charków – ukraiński klub piłkarski
 Helios Gómez – hiszpański artysta
 Heliosi – polska grupa muzyczna
 Aleksander Helios – syn Kleopatry VII i Marka Antoniusza
 Katastrofa lotu Helios Airways 522 – katastrofa lotnicza
 Fabryka Żarówek „HELIOS”